Кунце () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Кунце, Абрахам — создатель Рижского чёрного бальзама.
 Кунце, Вальтер (1883—1960) — немецкий генерал .
 Кунце, Густав (1793—1851) — немецкий ботаник.
 Кунце, Иоганн Эмиль (1824—1894) — германский юрист.
 Кунце, Александр Иванович (1843—1911) — медик при Сибирском удельном ведомстве в гавани Находка.
 Кунце, Карл (1817—1883) — немецкий композитор и виртуоз.
 Кунце, Макс Фридрих (1838—?) — немецкий лесовод.
 Кунце, Михаэль (род. 1943) — немецкий поэт, писатель, драматург.
 Кунце, Отто (1843—1907) — немецкий ботаник.
 Кунце, Рюдигер (род. 1949) — немецкий гребец.
 Кунце, Томас (род. 1963) — немецкий историк и публицист.
 Кунце, Ульрика (род. 1960) — немецкая актриса телевидения, театра и кино.

См. также 
 Кунц
 Кунцен, Фридрих Людвиг Эмилиус